Le terme lounge peut se référer aux définitions suivantes :
 La musique lounge, un style de musique électronique proche de l'easy listening diffusé dans les bars d'ambiance et petits cabarets à la mode.
  est un terme australien qui désigne le salon, une pièce dans une maison ().
 Le  est, dans un aéroport, un salon d'attente privé, réservé à une clientèle volant en première classe ou classe affaires.
 The Lounge, un webcomic en anglais, créé par John Joseco.
 Un lounge bar est un type de bar, présentant une ambiance « cosy ».